Il doppio del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Cyril Suk che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Martin Rodriguez 6(4)-7, 6-4, 7-6(4).

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Leander Paes /  David Rikl (quarti di finale)

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (finale)
 Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2004